Mujeres asesinas je ime za nekoliko adaptacija jedne televizijske serije.

Mujeres asesinas (Argentina), argentinska televizijska serija
Mujeres asesinas (Meksiko), meksička televizijska serija koja se temelji na argentinskoj
Mujeres asesinas (Kolumbija), kolumbijska adaptacija argentinske serije
Mujeres asesinas (Ekvador), ekvadorska adaptacija argentinske serije
Donne assasine, talijanska adaptacija argentinske serije